IKP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Inkerman (Australia)